Bash, een computerprogramma om Unix-systemen mee te besturen
 WWE The Great American Bash, een sport evenement